Farciennes is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De gemeente telt ruim 11.000 inwoners. Farciennes ligt langs de rivier de Samber, in de stedelijke rand van Charleroi, net ten oosten van die stad.

Farciennes is met een welvaartsindex van 64,0 (2019) de armste gemeente van Wallonië dat zelf een welvaartsindex heeft van 94,2 terwijl deze index voor België 100 bedraagt. Slechts drie gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doen minder goed.

Kernen
Naast Farciennes-centrum is er nog Pironchamps waarvan, net als bij Farciennes, de bebouwing één geheel vormt met dat van de buurgemeenten zoals Châtelet, in de stedelijke agglomeratie van Charleroi.

Deelgemeenten

Overige kernen

Bij Farciennes hoort ook nog het gehucht Wainage.

Bezienswaardigheden
 De Église de la Sainte-Vierge
 De Église Saint-François-Xavier in het gehucht Wainage
 De Église de l’Immaculée Conception in Pironchamps

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

De meerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij is kleur.

Geboren
Jeff Bodart (1962-2008), zanger
Laurent Ciman (5 augustus 1985), voetballer

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Farciennes

Externe link
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen